Giuseppe Venturi peut faire référence à:
 Giuseppe Venturi (1854-1925) est un général italien.
 Giuseppe Venturi (1874-1947) est un archevêque catholique italien.